Katara (nož), vrsta noža s Indijskog podkontinenta
 Katara (Avatar: The Last Airbender), lik iz TV serije Avatar: The Last Airbender
 Katara (prolaz), planinski prolaz u sjevernoj Grčkoj
 Katara (začin), začin iz Venezuele
 Katra (Dhaka), rezidencijalna palača u Dhaki
 Katara (depresija), geološka depresija u Egiptu